Баст — многозначный термин.

 Баст (Пер-Бастет) — древнеегипетское название города в Нижнем Египте, существовавшего с 3-го тыс. до н. э. по середину 1-го тыс. н. э.
 Баст (Бастет) — богиня в древнеегипетской религии.
 Баст-Хайхи — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской Республики.
 БАСТ — казахстанская горнорудная компания

Персоналии 

 Баст, Амеде де (1795—1892) — французский офицер, участник наполеоновских войн и литератор.
 Баст, Герхард (1911—1947) — австрийский юрист, офицер СС, командир зондеркоманды 7a в составе айнзацгруппы B и зондеркоманды 11a в составе айнзацгруппы D.
 Баст, Лиевен-Аман-Мари (1787—1832) — бельгийский писатель.
 Баст, Пьер (1768—1814) — французский контр-адмирал.

Примечания